Бейт-Ханун () — город на северо-востоке Сектора Газа. В настоящий момент находится под контролем Хамас. Население города по данным на 2006 год составляет 32 187 человек — большая часть населения палестинские беженцы. По данным на 1961 год население Бейт-Ханун насчитывало 3876 человек.

Расположен в 6 км от израильского города Сдерот, из-за чего во время арабо-израильских конфликтов нередко становился ареной вооруженного противостояния.

Примечания 

Палестинские города
Сектор Газа